Турнир «Trophée Eric Bompard 2008» — четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2008—2009. Прошел в Париже на ледовой арене дворца спорта Берси с 13 по 16 ноября 2008 года. Организатором турнира является Французская федерация ледовых видов спорта.

Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Обязательный танец — пасодобль.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 

 Результаты на сайте ИСУ
 Турнир на сайте дворца Берси 

2008 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Париже
Фигурное катание в сезоне 2008/2009